James Faulkner – brytyjski aktor
 James Faulkner – australijski krykiecista
 James Faulkner – amerykański polityk